87. breddegrad kan henvise til:

 87. nordlige breddekreds
 87. sydlige breddekreds